Връбник може да се отнася за:
 Връбник – село в Албания, област Корча;
 Връбник – град в Хърватия, остров Крък.